Olderog ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Rüdiger Olderog (* 1955), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Rolf Olderog (* 1937), deutscher Politiker (CDU)